Newton Hall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Newton Hall – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Newton Hall – w Anglii, w hrabstwie Northumberland, w Newton-on-the-Moor and Swarland